Julbocken kan syfta på:

 Julbock – en symbolisk figur i juletid under mycket lång tid i Skandinavien och norra Europa
 Julbocken i Gävle – egentligen två bockar; den stora och den lilla i Gävle
 Julbocken (sång) – av Alice Tegnér även känd som En jul när mor var liten.
 Julbocken (TV-serie) – svensk-norsk dramaserie i TV som var en parodi på dokusåpor
 Julbocken (serie) – tecknad serie av Rune Andréasson.